Попередня чемпіонка Каролін Гарсія вирішила не грати в турнірі.

Джоанна Конта виграла турнір, здолавши у фіналі Чжан Шуай із рахунком 6–2, 6–1. Конта виграла вперше з 2017 року й стала першою британкою, яка зуміла здобути титул на рідній землі після перемоги Сью Баркер в 1981-му.

Сіяні тенісистки 
Усі сіяні отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Примітки

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Nottingham Open — Singles
2021 Women's Singles